Santuario ima više značenja:
 Santuario, Bergamo
 Santuario, Biella
 Santuario, Genoa
 Santuario, Savona